Архиепископ Дамиан (в миру Димитрий Георгиевич Марчук; 15 (27) ноября 1899, село Коростянино, , Волынская губерния, Российская Империя — 4 июля 1987, Луцк) — епископ Русской православной церкви, архиепископ Волынский и Ровенский.

Биография 
Родился 15 ноября 1899 года в селе Коростятино Ровенского уезда Волынской губернии (ныне село Малиновка Ровенской области) в семье псаломщика.

Окончил Клеванское духовное училище. В 1919 году окончил Волынскую духовную семинарию.

С июня 1920 года после смерти отца занимал место псаломщика в селе Коростянине.

После окончания советско-польской войны 1920 года оказался на отошедшей к Польше территории.

6 октября 1921 года епископом Кременецким Дионисием (Валединским) рукоположён во диакона, а 9 октября — во иерея к Свято-Михайловской Замшанской церкви на Волыни.

С 1921 по 1941 годы священствовал на приходах Волынской епархии.

С присоединением Западной Украины к СССР вошел в клир РПЦ.

В сентябре 1941 года направлен на приход в Каменец-Подольской области с поручением исполнять обязанности благочинного Славутского округа.

С весны 1943 года находился при соборе города Острога на Волыни.

С августа 1943 года назначен настоятелем Свято-Николаевской церкви города Винницы.

С января 1944 года по январь 1945 года находился на польской территории.

В январе 1945 года возвратился на Родину и назначен настоятелем прихода села Книжковцы Каменец-Подольской епархии.

В июне 1946 года — настоятель церкви города Заставна Черновицкой епархии и благочинный округа.

2 апреля 1961 года хиротонисан во епископа Черновицкого и Буковинского. Хиротонию совершали: митрополит Киевский и Галицкий Иоанн (Соколов), архиепископ Винницкий и Брацлавский Симон (Ивановский), епископ Харьковский и Богодуховский Нестор (Тугай), епископ Днепропетровский и Запорожский Иоасаф (Лелюхин).

С 15 октября 1964 года — епископ Львовский и Тернопольский.

26 октября того же года поручено временное управление Черновицкой епархией.

10 сентября 1965 года возведён в сан архиепископа с правом ношения креста на клобуке.

8 октября 1965 года назначен архиепископом Волынским и Ровенским.

Принимал участие в летней сессии Священного Синода 1972 года и в зимней сессии 1977-1978 года.

В октябре 1980 года организовал празднование 100-летия освящения Троицкого собора Корецкого монастыря, пригласив на него 4-х архиереев, наместника Почаевской лавры и настоятельниц 5 женских монастырей Украины и Белоруссии.

30 декабря 1986 года уволен на покой с назначением архиерейской пенсии.

Скончался 4 июля 1987 года в Луцке. Отпевание совершено 6 июня 1987 года в луцком Троицком кафедральном соборе епископом Волынским и Ровенским Варлаамом (Ильющенко). Похоронен рядом с Федосеевским кладбищенским храмом в Луцке.

Литература

Примечания

Ссылки 
 http://zarubezhje.narod.ru/gi/d_050.htm
 https://web.archive.org/web/20150418212922/http://www.ortho-rus.ru/cgi-bin/ps_file.cgi?2_5275

Персоналии по алфавиту
Родившиеся 15 ноября
Родившиеся в 1899 году
Умершие 4 июля
Умершие в 1987 году
Епископы Русской православной церкви
Архиепископы Русской православной церкви
Участники Поместного собора Русской православной церкви (1971)